Оле́г Карава́ев:
 Караваев, Олег Борисович (1961—2020) — советский и латвийский футболист.
 Караваев, Олег Николаевич (1936—1978) — советский борец классического стиля.